Psophocarpus eller Goabönor är ett släkte av ärtväxter, som ingår i familjen ärtväxter   
med tio arter från tropikerna på östra hemisfären.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Psophocarpus
Go Växtindex